Cornville arizonai település
Cornville maine-i város